Cosma I di Alessandria – patriarca melchita di Alessandria dal 727 al 768
 Cosma I di Alessandria – papa della Chiesa copta dal 729 al 730